De Tomasi – cognome italiano
 Beppe de Tomasi – regista teatrale e attore teatrale italiano